Mumitroldene har flere betydninger:

 Mumitroldene
 Mumitroldene (tv-serie fra 1959) - vesttysk animeret tv-serie fra 1959-60
 Mumitroldene (tv-serie fra 1969) - japansk anime tv-serie fra 1969-70
 Mumitroldene (tv-serie fra 1977) - polsk stop motion-animeret tv-serie fra 1977-82
 Mumitroldene (tv-serie fra 1990) - japansk-finsk animeret tv-serie fra 1990-91

Se også 
 Mumidalen - svensk tv-julekalender fra 1973